Хатіроґата — озеро в Японії, у префектурі Акіта.
 Хатіроґата — містечко в Японії, у префектурі Акіта.